Шомо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на південний схід від Парижа, 185 км на північний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 252 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 642,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шомон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Йонна